David Roberts, directeur van Barclays
 David Roberts, Engels ingenieur
 David Roberts, Amerikaans ijshockeyer
 David Roberts, Amerikaans journalist
 David Roberts, 36ste burgemeester van Hoboken
 David Roberts, Schots schilder
 David Roberts, Welsh zwemmer
 David Roberts, Amerikaans advocaat
 David Roberts, Engels voetballer
 David Roberts, auteur
 David Roberts, klimmer
 David Roberts, Amerikaans polsstookhoogspringer
 David Roberts (acteur), Australisch acteur